Diario di una schiappa è una serie di film comici basati sull'omonima serie di libri di Jeff Kinney, composta da quattro film teatrali e un film d'animazione.

Film 

Film di Diario di una schiappa